Spojení písmen M a S může mít různé významy:

MS 
 MS – kód ISO 3166-2 pro Montserrat
 BR-MS – kód ISO 3166-2 pro stát Mato Grosso do Sul
 mistrovství světa
 místní sdružení
 Microsoft
 zkratka stanice metra Můstek (též MS-A a MS-B dle jednotlivých linek)
 ministerstvo spravedlnosti
 myslivecké sdružení
 hmotnostní spektrometrie z anglického Mass spectrometry
 MS zkratka anglického Multiple sclerosis – roztroušená skleróza
 Master of Science – anglosaský akademický titul magisterského stupně
 zkratka (titulu) kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty, zkráceně Misionářů saletinů
 městský soud
 MS – druh paměťové karty
 MS čili MS-13 – mezinárodní zločinecký gang

Ms 
 Ms (britská angličtina) nebo Ms. (americká angličtina) je zkratka, používaná v angličtině pro oslovení ženy v případě, že není jasné zda je vdaná nebo ne, nebo tato skutečnost nemá být brána v potaz a dále nemá tato žena žádný jiný titul (například akademický – Dr, MBA apod. nebo šlechtický – Lady apod.) Pozor! Anglická zkratka Ms (stejně jako Mrs nebo Mr nebo Mt) se píše bez tečky!
 mesyl - funkční skupina v organické chemii
 neplatné značky chemických prvků: hořčík (magnesium, aktuálně Mg), radium (chybně masrium), technecium (chybně masurium), terbium (chybně mosandrium)
 zkratka pro mosaz

ms 
 malajština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 milisekunda

.ms 
 .ms – internetová doména nejvyššího řádu pro Montserrat

Reference

Externí odkazy 
 

Zkratky